Банк ъф дъ Уест Класик 2013 е 42-рото издание на Банк ъф дъ Уест Класик. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Станфорд, САЩ от 22 до 28 юли.

Сингъл 
Серина Уилямс е двукратна шампионка, но тя решава да не участва в турнира през 2013 г.

Доминика Цибулкова печели титлата след победа над Агнешка Радванска във финала с 3 – 6, 6 – 4, 6 – 4.

Поставени тенисистки 
Първите четири поставени започват направо от втори кръг.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Марина Еракович и Хедър Уотсън са шампионките от Банк ъф дъ Уест Класик 2012, но и двете решават да не участват.

Първите поставени в схемата Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс печелят титлата, надигравайки Юлия Гьоргес и Дария Юрак във финалния мач, 6 – 2, 7 – 6(7 – 4).

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Банк ъф дъ Уест Класик